Westminster je čtvrť v Londýně.
Stejný název mají i: 
 City of Westminster – městská část Londýna, od roku 1965 zahrnující i Westminster 
 Westminster Abbey – oficiálně Univerzitní chrám svatého Pavla ve Westminsteru
 Palace of Westminster – sídlo britského parlamentu
 Westminster – stanice metra. 

Nebo místa v jiných zemích:

Spojené státy americké 
Westminster (Kalifornie)
Westminster (Colorado)
Westminster (Maryland)
Westminster (Massachusetts)
Westminster (Pensylvánie)
Westminster (Jižní Karolína)
Westminster (Texas)
Westminster (Vermont)

Austrálie 
 Westminster (Austrálie) – předměstí Perthu

Kanada 
 New Westminster – město v kanadské provincii Britská Kolumbie mezi lety 1858 a 1871 její hlavní město

Nebo může označovat i výrobky:
 HMS Westminster dvě lodě Královského námořnictva
Westminster bylo označení lokomotiv postavených firmou Peckett and Sons v Bristolu 
Westminster značka čaje vyráběná firmou Wesergarten v německém městě Rinteln

Německo 
 Westmünsterland – přírodní celek západně od města Münster